SEB steht für:
 Skandinaviska Enskilda Banken, ein internationaler Finanzdienstleistungskonzern
 DSK Hyp, vormals SEB, deren deutsche Tochtergesellschaft
 SEB bankas, die Bank in Litauen
 Groupe SEB, ein französischer Hersteller von Haushaltsgeräten
 Jugendhaus St. Sebastian, katholisches Jugendbildungshaus in Erfurt, siehe Bistum Erfurt
 Saarländische Eisenbahnen, von 1947 bis 1951 verwendete Bezeichnung für die Eisenbahnen im Saarland
 Schulelternbeirat, die Versammlung aller Klassenelternvertretung einer Schule, siehe Elternvertretung.
 Single Event Burnout, einen Single Event Effect
 Sozialistischer Esperanto-Bund
 Spiez-Erlenbach-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Staphylococcus Enterotoxin B Fragment, ein Toxin des Bakteriums Staphylococcus, siehe Enterotoxin
 Super Eurobeat, eine Eurobeat-Musik-Compilation
 Flughafen Sabha, IATA-Code des libyschen Flughafens

SEB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (für Sebnitz)

Seb steht für:
 Sebastian, insbesondere im deutschen (bayrischen) Sprachraum

seb steht für:
 Shempire (ISO-639-3-Code), Senufo-Sprache in der Region Sikasso, Mali

Siehe auch:
 Seeb

Abkürzung